Denumirea de Gabrovnița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Gabrovnița, un sat în comuna Montana, regiunea Montana;
 Gabrovnița, un sat în comuna Svoghe, regiunea Sofia.